TXB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Taxis

TXB2 steht für:
 Thromboxan B2, Abbauprodukt des Thromboxan

txb steht für:
 Tocharisch B (ISO-639-3-Code), eine von zwei Varietäten der tocharischen Sprache

TXB